Världscupen i nordisk kombination 1994/1995 hölls 29 november 1994-25 mars 1995 och vanns av Kenji Ogiwara, Japan före Bjarte Engen Vik, Norge och Knut Tore Apeland, Norge.

Tävlingskalender

Slutställning

Källor

Externa länkar 
 Tävlingskalender
 Zestawienie końcowe Tävlandeów
 Nationscupen

Nordisk kombination
1994/1995
Nordisk kombination-säsongen 1994/1995